

Sigle 
 Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf – fabbrica austriaca di locomotive
 La legge di Williams-Landel-Ferry, usata in vari campi della scienza dei materiali

Codici 
 WLF – codice ISO 3166-1 di Wallis e Futuna